Börner bzw. Boerner steht für:
 Börner (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Börner (Familie), deutsche Familie aus Thüringen
 Börner (Unterlagensorte), Unterlage für Rebsorten
 C. G. Boerner, deutsche Kunsthandlung
 Börner-Eisenacher, deutsches Fleischwarenunternehmen
 Börnersches Haus in Dresden

Siehe auch:
 Borner (Begriffsklärung)